Staropole ist Name folgender polnischer Orte:
 Staropole (Lubrza) (Starpel), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Lubrza
 Staropole (Ostrówek), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Ostrówek
 Staropole (Żelechlinek), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Żelechlinek
 Staropole (Przyrów), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Przyrów